Hans Weinreich ist der Name von

* Hans Weinreich (Drucker) († 1559/60), deutscher Drucker in Danzig und Königsberg
 Hans Weinreich (SS-Mitglied) (1896–1963), deutscher Generalleutnant der Polizei